Польский оборонный холдинг (Polski Holding Obronny sp. z o.o.) — польская промышленная группа, объединяющая предприятия оборонной промышленности.

Создана в 2013 году. Ранее была известна под названием Bumar. Главный офис располагается в Варшаве.

Предприятия холдинга

Электроника 
 PCO SA — оптоэлектроника, прицелы, приборы ночного видения
 Bumar Elektronika SA — радиолокаторы

Боеприпасы 
 Bumar Amunicja SA (MESKO)
 Zakłady Chemiczne «NITRO-CHEM» SA, Быдгощ
 Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne «BELMA» SA, Быдгощ
 Zakłady Metalowe «DEZAMET» SA, Нова-Демба
 «GAMRAT» Zakład Produkcji Specjalnej Sp. z o.o., Ясло
 «PZL-WARSZAWA II» Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego SA, Варшава
 Centrum Rozwojowo — Wdrożeniowe Telesystem-Mesko Sp. z o.o.

Бронетехника 
 «BUMAR — ŁABĘDY» Zakłady Mechaniczne SA, Гливице — бронетехника
 «OBRUM» Ośrodek Badawczo — Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych sp. z o.o., Гливице
 Тарнувский механический завод, Тарнув — стрелковое оружие, бронетехника.
 Радомский оружейный завод, Радом — стрелковое оружие.

Другое 
 «MASKPOL» Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego SA 
 CENREX Sp. z o.o., Варшава
 CENZIN sp. z o.o., Варшава
 Stomil — Познань

Ссылки 
 Официальный сайт
 Польша объединила все предприятия ОПК в единую группу вооружения

Компании Польши
Оборонная промышленность